Arcangelo Cavazzuti – produttore discografico e musicista italiano
Armando Cavazzuti – calciatore italiano
Cinzia Cavazzuti – judoka italiana
Filippo Cavazzuti – economista e politico italiano
Marino Cavazzuti – calciatore italiano